Натуральне число 1497
 1497 рік до нашої ери
 1497 рік нашої ери